

Geografia 
 Francia
 Argentine – comune della Savoia
 Argentine – stazione della metropolitana di Parigi
 Stati Uniti d'America
 Argentine – township della Contea di Genesee, Michigan

Altri progetti